Hermann Niethammer ist der Name folgender Personen:

* Hermann Niethammer (Politiker) (1835–1876), deutscher Jurist und Politiker (VP)
 Hermann Niethammer (Landrat) (1874–1953), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter